El Torneig de Kitzbühel 2017, oficialment conegut com a Generali Open Kitzbühel 2017, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La 37a edició del torneig es va celebrar entre el 29 de juliol i el 5 d'agost de 2017 al Kitzbuhel Tennis Club de Kitzbühel, Àustria.

El tennista alemany Philipp Kohlschreiber va guanyar per segona vegada a Kitzbühel (2015).

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2017
ATP World Tour 2017